Hiltrud Breyer – niemiecka polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego
 Johann Breyer – strażnik w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych KL Auschwitz-Birkenau i KL Buchenwald
 Patrick Breyer – niemiecki polityk i prawnik
 Richard Breyer – niemiecki historyk
 Stephen Breyer – amerykański prawnik
 Tadeusz Breyer – polski rzeźbiarz i medalier,